Różycki ou Rozycki est un patronyme porté par :

 Charles Różycki (1789-1870), officier polonais ;
 Christopher Rozycki, acteur britannique ;
 Edmund Różycki, général polonais ;
 Janusz Różycki, fleurettiste polonais ;
 Jerzy Różycki (1909-1942), cryptologue polonais ;
 Karol Różycki, général polonais ;
 Ludomir Różycki (1883-1953), compositeur polonais ;
 Zenon Różycki, basketteur polonais.

Patronyme polonais